Иванов, Александр Степанович:
 Иванов, Александр Степанович — Георгиевский кавалер; полковник.
 Иванов, Александр Степанович (1919—1986) — старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Иванов, Александр Степанович (1916—1976) — советский военнослужащий, полный кавалер ордена Славы.